Fim de jogo
"Game Over" (30 Rock)
Game Over: Kasparov and the Machine
Game Over (álbum)
Spy Kids 3-D: Game Over
The Game Is Over